Беллинчони () — итальянская фамилия. Известные носители:

 Беллинчони, Бернардо (1452—1492) — итальянский поэт.
 Беллинчони, Джемма (1864—1950) — итальянская певица.